Le Championnat britannique des voitures de tourisme 2005 était la  du championnat britannique des voitures de tourisme. Il a été remporté par Matt Neal, avec 6 victoires et 20 podiums. Le championnat constructeur a été remporté par le Team Halfords, et le championnat des manufacturiers par Vauxhall. Matt Neal a également remporte de Trophée pilotes des Indépendants et le Trophée constructeur également par le Team Halfords.

Engagés

Calendrier

Classement

Pilote 

Sport automobile en 2005
Championnat de Grande-Bretagne des voitures de tourisme
2005 au Royaume-Uni